Влади́мир Ката́ев:

 Катаев, Владимир Борисович (род. 1938) — советский и российский литературовед, историк литературы, чеховед.
 Катаев, Владимир Иванович (1928—2005) — военный инженер-испытатель РКТ, руководитель измерительного комплекса космодрома «Байконур», генерал-майор (1981).
 Катаев, Владимир Михайлович (1949 - 2020) — православный священник, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в селе Троицкое, Неклиновский район.
 Катаев, Владимир Сергеевич — артист балета и балетмейстер.